Az Orihuela Deportiva, teljes nevén Orihuela Deportiva Club de Fútbol egy már megszűnt spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1944-ben alapították, ötven évvel később szűnt meg. Jogutódja az Orihuela CF.

Statisztika

Ismertebb játékosok

Fordítás 

 

Megszűnt spanyol labdarúgócsapatok
1944-ben alapított labdarúgócsapatok